Танде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Танде, Даниэль-Андре (род. 1994) — известный норвежский прыгун с трамплина.
 Танде, Петтер (род. 1985) — известный норвежский двоеборец, чемпион мира.